Dicheirotrichus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Jacqelin du Val 1857. Dicheirotrichus ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Dicheirotrichus